

Geografia
 Le Verger – comune francese situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine 
 El Verger – comune spagnolo situato nella comunità autonoma Valenciana
 Oisy-le-Verger – comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Quentin-le-Verger – comune francese situato nel dipartimento della Marna

Persone
 Antoni del Verger (... – ...) – trovatore occitano 
 Giovanni Battista Verger (1796-1844) – tenore italiano